Абрам Маркович Соголов (1913—1990) — советский конструктор боеприпасов, лауреат Государственной премии СССР. Член КПСС с 1942 г.

Родился в Киеве.

В 1930-е гг. работал на предприятиях Наркомата связи СССР.

С 1941 г. в РККА, участник войны, гвардии инженер-капитан, заместитель старшего инженера полка 12-й гвардейской авиационной дивизии. Награждён орденами Красной Звезды (1943), Отечественной войны II степени (1944, 1985), медалями «За оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта».

С 1945 г. работал в Государственном НИИ № 504 (изготовление радиоаппаратуры для массовых боеприпасов, в первую очередь, радиовзрывателей для зенитных снарядов и бомб).

С 1954 г. начальник 5-го отдела НИИ-571 (позднее - НПО «Дельта»), руководил конструкторской работой по новым системам радиовзрывателей.

С 1970-х гг. главный конструктор НПО «Дельта».

Лауреат Государственной премии СССР.

Похоронен на Востряковском кладбище, квадрат 46, ряд 14.

Источники 
 Вооружение и военная техника сухопутных войск России. Биографическая энциклопедия. ISBN 978-5-903989-04-1. ЗАО "Издательский дом «Столичная энциклопедия» 2010
 Преждевременное срабатывание, Книга 1 [Текст] / Никитин, А. А. — Ковров : Медиа Пресс, 2018. — 210 с. : ил.; ISBN 978-5-905809-15-6
 http://www.russianarms.ru/forum/index.php?topic=12437.0;wap
 Фото http://nppdelta.ru/laureates.html 

Военные инженеры Великой Отечественной войны
Конструкторы СССР
Конструкторы артиллерии
Похороненные на Востряковском кладбище